Lamothe puede referirse a: 

 Lamothe, comuna francesa situada en Landas.
 Lamothe, comuna francesa situada en Alto Loira.

Puede ser también un apellido:
 Gisou Lamothe, pintora y escultora de Haití.